Taiwanees, een Chinees dialect
 Taiyu (Akita), een gemeente in de prefectuur Akita, Japan